Megson ist der Familienname folgender Personen:

 Don Megson (1936–2023), englischer Fußballspieler und -trainer
 Gary Megson (* 1959), englischer Fußballspieler und -trainer, Sohn von Don Megson